Heineken Open 2008 — 40-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в новозеландском городе Окленд и являющегося частью Тура ATP в рамках серии международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 5 по 13 января. Соревнование продолжало серию турниров, подготовительную к Australian Open.

Первой ракеткой одиночного турнира был Давид Феррер (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Филипп Кольшрайбер выигрывает свой 1й турнир ассоциации в году и 2й за карьеру.
 Хуан Карлос Ферреро выходит в свой 1й финал на соревнованиях ассоциации в году и 27й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Хуан Монако выигрывает свой 1й турнир в году и в карьере на парных соревнованиях ассоциации.
 Луис Орна выигрывает свой 1й турнир на парных соревнованиях ассоциации в году и 4й за карьеру.

См. также 
 Heineken Open

 ATP Тур 2008 года
 Международная серия ATP

 ASB Classic 2008

Ссылки 
 Официальный сайт
 

 

Новая Зеландия
Теннис
Январь 2008 года
2008